Korskrogen kan avse:

Korskrogen, Ljusdals kommun – en småort i Ljusdals kommun
Korskrogen, Avesta kommun – en småort i Avesta kommun